Со́нозеро — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 210,2 км перегона Пенинга — Муезерка Западно-Карельской магистрали.

Общие сведения 
Станция территориально расположена в населённом пункте станция Сонозеро Воломского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия. Менее чем в километре расположен административный центр Воломского сельского поселения, посёлок Волома.
Станция была дана в эксплуатацию в октябре 1963 года в составе второй очереди Западно-Карельской магистрали. В настоящее время (2019 год) на станции функционирует только пост ЭЦ, обеспечивая  автоблокировку. Существует угроза полной ликвидации путевого развития: боковые пути и, соответственно, "штатная" посадочная платформа не используются, поэтому для безопасной посадки / высадки пассажиров организована короткая, на один вагон, деревянная платформа. В III квартале 2019 года администрацией Муезерского района было направлено обращение в ОАО «РЖД» насчёт состояния железнодорожного перрона на станции Сонозеро и нахождения прибывающих вагонов за пределами платформы. Филиалом ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога разъяснено, что указанная станция является промежуточной станцией, поэтому, согласно п. 49 Главы V "Правил перевозок пассажиров", посадка пассажиров в поезд на промежуточных станциях может производиться в любой вагон поезда с последующим переходом в вагон, указанный в проездном документе.

Станция оборудована новым пассажирским павильоном. Пассажирское здание закрыто, билетная касса не работает. Билеты приобретаются в штабном вагоне у начальника поезда. На станции останавливаются все проходящие пассажирские поезда.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год по станции проходят пассажирские поезда дальнего следования: № 680 сообщением Петрозаводск — Костомукша — Петрозаводск и № 350 сообщением Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Сонозеро на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Сонозеро на railwayz.info
 Паспорт станции Сонозеро на сайте РЖД.
 Паспорт станции Сонозеро на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия СУОЯРВИ-1- Юшкозеро.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1963 году
Муезерский район
Железнодорожные станции по алфавиту